Fraser River bezeichnet folgende Flüsse:

in Australien:
 Fraser River (Westaustralien) in der Kimberley-Region von Westaustralien

in Kanada:
 Fraser River in British Columbia
 Fraser River (Otasawian River) in Ontario
 Fraser River (Labrador) in Neufundland und Labrador

in Neuseeland:
 Fraser River, siehe Earnscleugh River

in den Vereinigten Staaten:
 Fraser River (Colorado River) in Colorado